Clifford J. Rogers (professor), geschiedenisprofessor aan de Amerikaanse militaire academie van West Point
Clifford J. Rogers (schip, 1955), het eerste containerschip ter wereld
Clifford Joy Rogers, Amerikaanse politicus en oud-gouverneur van Wyoming